Give Me Ed... 'Til I'm Dead Tour foi uma turnê do Iron Maiden que começou em 23 de maio de 2003. Durante a turnê, a canção "Wildest Dreams" foi tocada como divulgação para o o décimo terceiro álbum da banda intitulado Dance of Death. A banda também encabeçou a primeira edição do Download Festival no Donington Park.

Datas dos shows

Lista de músicas

 "The Number of the Beast" (The Number of the Beast, 1982)
 "The Trooper" (Piece of Mind, 1983)
 "Die With Your Boots On" (Piece of Mind, 1983)
 "Revelations" (Piece of Mind, 1983)
 "Hallowed Be Thy Name" (The Number of the Beast, 1982)
 "22 Acacia Avenue" (The Number of the Beast, 1982)
 "Wildest Dreams" (Dance of Death, 2003)
 "The Wicker Man" (Brave New World, 2000)
 "Brave New World" (Brave New World, 2000)
 "The Clansman" (Virtual XI, 1998)
 "The Clairvoyant" (Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 "Heaven Can Wait" (Somewhere in Time, 1986)
 "Fear of the Dark" (Fear of the Dark, 1992)
 "Iron Maiden" (Iron Maiden, 1980)

Encore

 "Bring Your Daughter... to the Slaughter" (No Prayer for the Dying, 1990)
 "2 Minutes to Midnight" (Powerslave, 1984)
 "Run to the Hills" (The Number of the Beast, 1982)
Nota
 "22 Acacia Avenue",Brave New World" e "Bring Your Daughter To The Slaughter" foram descartadas na America do Norte

Ligações externas

 Site oficial
 Give Me Ed... 'Til I'm Dead Tour Dates

Turnês musicais de 2003
Turnês de Iron Maiden